MPR puede referirse a:

 My Personal Representatives una agencia de asesoría integral de servicios fundada en Puerto Vallarta.
 Minnesota Public Radio.
 Una abreviación local de la Asamblea Consultativa del Pueblo de Indonesia.
 Una abreviación local del Movimiento Popular de la Revolución un partido político disuelto de la ex República de Zaire.
 Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho (MPR Quebracho) movimiento revolucionario argentino.
MultiProtocol Router.
 '''Ministerio de la Presidencia